Йиржи Пеликан (; 23 сентября 1906—1984) — чехословацкий и аргентинский шахматист, международный мастер (1965).

В составе сборной Чехословакии участник 3-х Олимпиад (1935—1939).

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Аргентины